Angelica intermedia är en flockblommig växtart som beskrevs av Schult. och Ernst Gottlieb von Steudel. Angelica intermedia ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
intermedia